OCS je zkratka s těmito významy:


Hudba 
 Ocean Colour Scene – anglická britpopová skupina
 Starší název americké rocková skupiny Oh Sees

Psychiatry a léčiva 
 Obsedantně-kompulzivní porucha (), častěji OCD
 Kortikosteroidy – steroidní hormony vytvářené v buňkách kůry nadledvin; pro své protizánětlivé účinky se používají při léčbě různých poruch imunity

Věda a technologie 
 Karbonylsulfid – chemická sloučenina
 Spřažený systém zpoplatnění () – systém placení za služby, u kterého dochází k odečtení placené částky v okamžiku poskytnutí služby, obvyklý například u předplacených karet
 Anglická zkratka pro trolejové vedení ()

Jiná použití 
 Anglická zkratka pro staroslověnštinu ()

Místa 

Öcs – obec v Maďarsku

Externí odkazy